Трипод:
 Трипод — штатив (тренога).
 Трипод — шарнир равных угловых скоростей.

См. также 
 Триподы